Il nome Houdini solitamente si riferisce ad Harry Houdini (1874-1926), celebre illusionista e attore statunitense.
Talvolta, può riferirsi a:

Cinema 
Il mago Houdini (Houdini) – film del 1953 diretto da George Marshall
Houdini – film del 1998 diretto da Pen Densham 
Houdini - L'ultimo mago (Death Defying Acts) – film del 2007 diretto da Gillian Armstrong

Televisione 
Houdini – miniserie televisiva del 2014

Informatica 
Houdini – software di animazione al computer

Musica 
Houdini – album dei Melvins del 1993
Houdini – singolo dei Foster the People del 2012
 Houdini – traccia dell'album The Dreaming di Kate Bush del 1982

Scacchi 
Houdini – motore scacchistico

Teatro 
Houdini – opera teatrale di Raffaele De Ritis del 2000